Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 w Innsbrucku został rozegrany 30 stycznia. Zawody odbyły się na trasie na stokach Patscherkofel. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Egon Zimmermann, srebro wywalczył Francuz Léo Lacroix, a brąz zdobył Wolfgang Bartels ze Wspólnej Reprezentacji Niemiec.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964